Liberty Professionals F.C. är en ghanansk fotbollsklubb som spelar sina hemmamatcher på Dansoman Park som ligger i Ghanas huvudstad Accra. Liberty Professionals FC har också uppfostrat spelare som Sulley Muntari, Michael Essien, Kwadwo Asamoah, Derek Boateng, Asamoah Gyan och John Paintsil.

Historia
Laget bildades 1996 av före detta fotbollsspelaren Alhaji Sly Tetteh. De började i Ghanas näst högsta division men åstadkom uppflyttning till Ghana Premier League redan efter sin andra säsong. Laget har sedan dess nått respektabla placeringar i högsta divisionen, dock utan att vinna några titlar. 2016 vann Libertys anfallare Latif Blessing skytteligan i Ghana Premier League med 14 gjorda mål.

Spelartruppen 2018

Utlånade spelare

Noter 

Fotbollsklubbar i Ghana
Accra
Sportklubbar bildade 1996